Більченко Андрій Григорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Більченко Євгенія Віталіївна — українська поетеса, культуролог, кандидат педагогічних наук, професор.
 Більченко Максим Андрійович — український спортсмен, веслувальник на байдарках і каное, срібний призер літньої Універсіади у Казані.
 Феодосій (Більченко) — єпископ Російської православної церкв; архієпископ Полоцький та Глубокський Білоруського екзархату РПЦ.
 Більченко Феодосій Лукич — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.